Depuis son indépendance, la Macédoine du Nord a organisé trois recensements sur son territoire national (1994, novembre 2002 et septembre 2021). Les résultats du recensement de 2021 ont été publiés le  et faisaient état d'une population nationale de , contre  en 2002 (-9,2%).

Entre les référendums de 2002 et 2021, les données démographiques de Macédoine du Nord étaient issues d'estimations imprécises, du fait que les données relatives à l'émigration de la population restaient inconnues. En l'absence de données fiables, la population macédonienne est longtemps restée surestimée : en 2020, il était encore considéré que le pays comptait plus de  d'habitants. Les données du recensement de 2021 restent elles-mêmes contestées à l'intérieur du pays.

Statistiques 
En 1950, avec un taux de natalité de , la Macédoine affichait un comportement démographique équivalent à la moyenne des pays du tiers-monde. Le fort taux de natalité était tempéré par une forte mortalité infantile. Il y eut cette année-là  décès d'enfants de moins d'un an, soit un gros tiers des décès, et cette situation se maintint jusque dans les années 1960. Depuis, la Macédoine du Nord a effectué sa transition démographique, avec un taux de natalité passé en-dessous de deux enfants par femme, rejoignant le comportement moyen des autres pays d'Europe.

Immigration

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 Statistique de la CIA
 Statistique  de l’ONU